Chevy Chase – aktor i komik amerykański
 Chevy Chase – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Chevy Chase – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery